Miejscowości w Polsce 
 Pokrzywna – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka 
 Pokrzywna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec 
 Pokrzywna – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Głuchołazy
 Stacja kolejowa
 Pokrzywna – stacja kolejowa w Moszczance, w pow. prudnickim, w woj. opolskim

 Ciek
 Pokrzywna – rzeka w Polsce, w województwie pomorskim